Kirby Battle Royale () - видеоигра - beat ’em up серии Kirby, разработанная HAL Laboratory и выпущенная Nintendo для портативной консоли Nintendo 3DS. Выпущена в Европе 3 ноября 2017 года, в Японии 30 ноября 2017 года, в Северной Америке 19 января 2018 года.

Игровой процесс 
Kirby Battle Royale - игра - beat ’em up с видом сверху. Игроки управляют протагонистом серии - Кирби и должны сразится с другими версиями себя на арене.В игре присутствует сюжетная кампания на одного игрока, а также совместные игровые и многопользовательские боевые режимы, доступные по локальной сети и по сети Интернет.

Игровые режимы 
Игра включает в себя 10 игровых режимов и сюжетную кампанию — «Королевский Торт» ()
 Королевский торт: Король Дидиди организовывает таинственный турнир с участием клонов Кирби. Настоящий Кирби сражается с ними в пяти лигах различного уровня сложности.
 Боевая арена (): Задача игрока — победить противников и остаться в живых.
 Яблочная свалка (): Игроки делятся на две команды. У каждой из них задача собрать больше яблок, чем у оппонентов.
 Монетное столкновение (): Игроки должны собрать как можно больше монет за ограниченное время, остерегаясь похищающего монеты призрака, удерживающего жертву.
 Бойцы наездники (): Игроки должны отбирать друг у друга фишки с помощью атак. Время от времени появляются машины, при разрушении которых игрок получает дополнительные фишки.
 Безумный театр (): Задача игроков — решить определённую задачу, например: «Сколько находится яблок?» или «Остерегайтесь взрывной волны».
 Ракетный грохот (): Игроки собирают кубики и пытаются доставить их на свои корабли. Чем больше кубиков, тем выше взлетит ракета. Для победы необходимо взлететь на ракете выше, чем оппонент.
 Робо-чокнутый (): Игроки атакуют роботизированную версию Чокнутого. Для победы необходимо нанести ему больший урон, чем оппонент.
 Ударный хоккей (): Игроки атакуют друг друга с помощью гигантской Хоккейной Шайбы для набора очков.
 Шахтовый экспресс (): Игроки должны собрать драгоценные камни и загрузить их в поезда. Побеждает тот, кто загрузит больше камней.
 Флагбол (): Задача игроков — забросить мяч на флаг и осложнить выполнение этой же задачи оппонентами, атакуя их, а также пронося на себе флаг. Команда, набравшая 7 очков побеждает.

Способности 
В игре представлены следующие способности — Меч, Бомба, Жук, Копьё, Резак, Боец, Ниндзя, Кнут, Зонт, Молот, Врач, Торнадо, Лёд, а также Зеркало и Сон (в рамках DLC). Наряду с 15 базовыми способностями в игре присутствуют 3 других играбельных персонажа: Уоддл Ди, Мета Рыцарь и Король Дидиди. Их атаки сходны с Зонтом, Мечом и Молотом соответственно.

Перед выпуском игры был проведен опрос о том, какую способность добавить в игру. Фанаты проголосовали за свои любимые способности, а победителем стала способность Зеркало. Второй опрос был проведен в декабре, и фанаты на этот раз выбрали способность Сон. В общей сложности в игре представлены 15 способностей. 13 возможностей были доступны при первом запуске, Зеркало и Сон доступны посредством DLC.

Разработка 
Kirby Battle Royale разработана HAL Laboratory и издаётся Nintendo. Игра анонсирована в сентябре 2017 года в рамках Nintendo Direct в честь 25-ти летия Кирби. 19 октября 2017 года в европейском Nintendo eShop была выпущена демо-версия игры. Она включает в себя три игровых режима, а также даёт возможность перенести в полную версию игры сохранения и получить в качестве играбельного персонажа Мета Рыцаря. Игра выпущена для портативной игровой консоли Nintendo 3DS 3 ноября 2017 года в Европе, 30 ноября 2017 года в Японии и 19 января 2018 года в Северной Америке .

Критика

Kirby Battle Royale получила смешанные отзывы критиков в соответствии с агрегатором Metacritic. Журнал Famitsu оценил игру на 30 баллов из 40. За первую неделю в Японии было продано 28 023 копий игры.

Заметки

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Компьютерные игры, разработанные HAL Laboratory
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Kirby
Компьютерные игры 2017 года
Игры для Nintendo 3DS
Игры только для Nintendo 3DS
Файтинги
Компьютерные игры, разработанные в Японии